L’Aigle noir (Ictinaetus malayensis) est un rapace de la famille des accipitridés.

Arts

Cinéma 
 L’Aigle noir (), un film américain de Clarence Brown (1925)
 L’Aigle noir (), un film italien de Riccardo Freda (1946)
 L'Aigle noir (Il vendicatore), un film de William Dieterle (1959)
 Aigle noir, une série télévisée américaine (1955-1956)

Musique 
 L'Aigle noir, une chanson de Barbara (1970), parue sur l'album L'Aigle noir

Décoration 
 Ordre de l’Aigle noir, une décoration du royaume de Prusse, conférée jusqu'en 1918

Sport 
 Aigle Noir Athlétique Club, plus communément appelé Aigle Noir, un club haïtien de football, basé à Port-au-Prince, la capitale du pays

Pseudonymie 
 L'Aigle noir, pseudonyme d'Alain Guionnet

Domonymie 
 Hôtel de l'Aigle Noir, à Fontainebleau

Organisations 
 Águilas Negras (« Aigles noirs »), groupe paramilitaire colombien

Voir aussi 

 Aigle
 Noir (homonymie)